Еврейская коммунистическая партия «Поалей Цион» — образована в Гомеле в 1919.
 Европейская конфедерация профсоюзов (European Trade Union Confederation)
 Египетская коммунистическая партия — образована в Александрии (Египет) в 1921.
 Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий — нормативный документ, регулярно издаваемый Министерством спорта Российской Федерации